Rudas ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Rudas (* 1953), österreichischer Medienmanager und Politiker (SPÖ)
 Ferenc Rudas (1921–2016), ungarischer Fußballspieler und -trainer
 Gerő Rudas (1856–1912), österreichisch-ungarischer Mediziner
 László Rudas (1885–1950), ungarischer Kommunist und Parteifunktionär
 Laura Rudas (* 1981), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Márta Rudas (1937–2017), ungarische Leichtathletin
 Stephan Rudas (1944–2010), österreichischer Psychiater
 Tibor Rudas (1920–2014), ungarischer Konzertveranstalter